MAD TV (также известный как MAD) — телевизионная сеть в Греции, транслирующая  музыкальные программы — видеоклипы, музыкальные новости и интервью музыкантов, а также концерты.

Это первый греческий музыкальный телеканал, запущенный в эфир 6 июня 1996 года. Работает под управлением Андреаса Куриса. В мае 2000 года MAD TV создал первый греческий музыкальный портал, который предоставляет своим пользователям актуальную информацию не только о греческой, но и мировой музыкальной индустрии, а также обеспечивает их новейшими интернет-услугами. MAD TV также предлагает широкий выбор B2C и B2B сервисов: в частности Go MAD (интерактивный сервис) и MAD Music (5 музыкальных интерактивных аудио-каналов), доступные на Nova, (DTH-спутниковая платформа в Греции), MAD Shop (онлайн-магазин аудиозаписей), MAD Scanner (мобильный сервис, в сотрудничестве с компанией Vodafone) и многие другие.

С 2004 года телеканал вручает собственную ежегодную музыкальную премию MAD Video Music Awards. В декабре 2005 года совместно с UBI World TV запущен в эфир телеканал MAD World — первый греческий международный музыкальный телеканал, который вещает для греков за рубежом. С 2006 года работает дочерний телеканал Blue, его эфирное вещание подобно MAD World, но ориентировано прежде всего на аудиторию Северной Америки.

Радиостанции 
 MAD Radio 106.2
 MAD Radio 107
 Mix FM 102.2
 Ακτίνα FM 104.7 (Керкира)
 Best FM 98.1

Ссылки 
 Официальная страница

Музыкальные телеканалы
Коммерческие телеканалы Греции
Телеканалы, запущенные в 1996 году
Музыкальные организации Греции